Ху́сте () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хусте, Кай (род. 1974) — немецкий боксёр лёгкой весовой категории.
 Хусте, Фальк (род. 1971) — немецкий боксёр полулёгкой весовой категории.
 Хусте, Хосе (1918—2010) — испанский генерал, участник событий 23-F.